I Love è il quinto EP del girl group sudcoreano (G)I-dle, pubblicato nel 2022.

Tracce

Collegamenti esterni